Municipio Lagunillas ist der Name folgender Municipios:

 Municipio Lagunillas (Santa Cruz) in Bolivien
 Municipio Lagunillas (Michoacán) in Mexiko
 Municipio Lagunillas (San Luis Potosí) in Mexiko